YW peut faire référence à :

 Water Barge, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,

YW est un symbole, qui signifie :
 yottawatt, unité de mesure de puissance

yW est un symbole, qui signifie :
 yoctowatt, unité de mesure de puissance

YW est un acronyme, qui signifie :
 You're Welcome, « De rien » répondu à la suite d'un merci en anglais.

Symbole d'unité